Bostancı  – quartiere del distretto di Kadıköy a Istanbul, Turchia
 Bostancı – villaggio del distretto di Gönen nella Provincia di Balıkesir, Turchia
 Bostancı – quartiere del distretto di İspir nella Provincia di Erzurum, Turchia
 Bostançı – comune del distretto di Xaçmaz, Azerbaigian
 Bostanci – corpo delle guardie imperiali ottomane